Georgenburg bezeichnet:

 den deutschen Namen von Jurbarkas, einer Kreisstadt im Südwesten von Litauen
 den deutschen Namen von Majowka, einer Ortschaft im russischen Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad
 das Gestüt Georgenburg in Majowka, das seit 2002 wieder diesen Namen führt
 Georgenburg, Teil der Festung Königstein, Sachsen